Карточная игра, Картёжная игра — игра с применением игральных карт, характеризуется случайным начальным состоянием, для определения которого используется набор (колода) карт для той или иной игры.

Существует также множество наборов игральных карт, созданных под конкретные игры. Процесс определения начального состояния каждого тура (партии) игры называется раздачей карт и состоит в раскладывании определенного правилами игры количества карт по определенным местам. Пример: Игра в «Дурака» — раздать каждому из игроков (партнёров) по 6 карт «на руки» (то есть чтобы карты каждого игрока были открыты только ему), положить одну карту «в открытую» (открытую для всех) на стол, оставшиеся карты сложить стопкой «в закрытую» (закрытыми для всех). Важным принципом практически всех карточных игр является случайность порядка карт в колоде. Перед использовании той же колоды в следующей игре карты в ней перемешиваются (перетасовываются).

Классификация 

Обычно карточные игры подразделяют на:
 семейные или народные — имеют несложные правила и доступны для всех возрастов:
 домино
 сундучки
 дурак
 дура
 мавр, он же 101
 пьяница
 девятка и другие.
 коммерческие — выигрыш в них зависит от умения игрока
 криббедж
 бридж — единственная карточная игра, признанная видом спорта
 преферанс
 вист
 винт
 мушка
 кинг (дамский преферанс)
 тысяча
 белот
 ксери
Многие коммерческие игры очень сложны, по ним выходят отдельные справочники.
 азартные — выигрыш зависит во многом от случая и частично зависит от умения игрока, поэтому наиболее важным становится расчёт вероятностей:
 покер
 блэкджек
 сека или си́ка
 бура
 очко
 баккара
 пьяница
 экарте
 макао
 фараон и др.
Такую классификацию дают Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и другие источники.

Кроме этого, игры делятся на современные и архаичные (ломбер, он же возглавляет группу ломберных игр; Campis). Одни из них азартные, другие коммерческие. Запреты на азартные игры появились впервые ещё в XVII веке. В 1873 году были запрещены все игорные дома в Европе, кроме Монако. В 1761 году императрица Елизавета Петровна установила разницу между коммерческими и азартными играми и запретила вторые.

Ещё одна классификация делит игры на:
 игры на скидывание карт (мавр, домино, лесенка, кун-кин);
 игры на скидывание карт и на отбой или только на отбой (разные виды дурака)
 игры на набор взяток (коммерческий вариант экарте, бриск);
 игры на набор очков во взятках (кончинка, бура, козёл);
 игры на старшинство комбинаций (покер, макао); и так далее.

В XIX веке в России самой сложной игрой считался винт, в Европе — ломбер. При Екатерине II азартными считались банк, фаро, квинтич, коммерческими — ломбер, кадрилья, пикет, контра, памфил (разновидность мушки). В конце XIX века популярными из азартных стали штосс, баккара, виктория, макао.

Коммерческие игры обычно разыгрываются долго, порой по несколько часов. Часто их цель — занять время, как, например, используется кинг в поездах. Азартные же игры обязательно быстрые, поскольку их цель — как можно быстрее выиграть, и как можно больше. Вот как описывается простейшая игра у Сервантеса в «Назидательных новеллах»:
Давай сыграем, — говорит один бродяга, — правила простые: я перемешиваю колоду, затем тянем по одной карте, ты и я; у кого карта больше, тот и выиграл.

Кроме того, есть игры, где важно не только получить сильные карты, но ещё и выдержать торг. Это, например, покер и сека. В них, набрав какую-либо комбинацию, игроки начинают торговаться. Перед тем поставлена первоначальная ставка. Затем ставки наращивают. Тот, чья очередь, увеличивает ставку, следующий увеличивает ещё, и так далее. Например, начальная ставка — 10. Первый говорит: «Ставлю 15». Следующий: «Ставлю 20». В ходе торга любой может спасовать, сбросить карты, не показывая их. В любой момент любой игрок может предложить вскрыться, поставив последнюю названную сумму («Вскрываюсь за 20»). Тогда все, кто не спасовал, вскрываются и сверяют карты. И, наконец, при отсутствии сильных карт, игрок может рискнуть, пойти на блеф, то есть поставить, например, сразу 100: если при этом все спасуют, он выигрывает, не показывая своих карт. Однако, при этом кто-нибудь может ответить: «Вскрываюсь за сто», — и тогда придётся сравнивать карты, по крайней мере этим двоим игрокам. Результат будет зависеть от карт.

Коллекционные карточные игры отличаются от обычных тем, что не известно сколько карт будет в колоде в самом конце. Каждый новый выпуск дополнительной колоды может сильно менять игровой баланс и заставлять игроков искать очень сильные и редкие карты. Многие современные колодостроительные игры специально меняют баланс так чтобы игроки покупали недостающие им карты в свои колоды.

В некоторых компьютерных играх используется симуляция бросания многогранного «кубика» (традиция, идущая от настольных игр Dungeons & Dragons с бросанием кубика). Но есть игры, в которых вместо бросания «кубика» используется симуляция тасования специальной колоды карт. Например, в серии игр Демиурги (Демиурги и Демиурги II) игрок перед магическим поединком составляет собственную колоду из доступных ему заклинаний.

Произведения о картах, играх, игроках и шулерстве

Литература 
 Достоевский Ф. М., «Игрок». Роман, подробно описана игра в рулетку в казино на одном из немецких курортов и судьбы игроков.
 Гоголь Н. В., «Игроки». Пьеса.
 Пушкин А. С., «Пиковая дама».
 Лермонтов М. Ю. «Маскарад»
 Лермонтов М. Ю. «Штосс»
 Гофман Эрнст Теодор Вильгельм «Счастье игрока»
 Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа»
 Хосе Хоакин Фернандес де Лисарди. «Перрикильо Сарньенто». Плутовской роман.
 Матео Алеман. «Гусман де Альфараче». Плутовской роман.
 Сервантес Сааведра, Мигель де. «Ринконете и Кортадильо». Новелла. Упоминается игра в «двадцать одно».
 Ларионова, Ольга Николаевна. «Чакра Кентавра». Игра-гадание многократно через всё произведение.
 Бас, Хуан. «Таверна трех обезьян». Роман.
 Тубакс, Григорий. «Campis». Роман — карточная игра.
 Самуил Маршак, Происшествие в карточном домике, Художественная литература, 1968
 Алиса в стране чудес
 Андреев Л. Н., «Большой шлем». Рассказ.

 Куксон, Кэтрин «Прерванная игра», женский роман, 1975
 Флеминг, Ян «Королевское казино», шпионский роман, 1953

Фильмы 
 1896 — Игра в карты / Partie de cartes, реж. братья Люмьер
 1896 — Партия в карты / Une partie de cartes, реж. Ж. Мелье
 1897 — Партия в карты / Partie de cartes, реж. Л. Фреголи
 1981 — Туз (фильм) / Asso
 1988 — Господин оформитель
 1989 — Катала
 1991 — Номер «люкс» для генерала с девочкой
 1994 — Мэверик / Maverick
 1998 — Шулера / Rounders
 1998 — Китайскій сервизъ
 2007 — Русская игра
 2008 — Двадцать одно / 21

См. также 

 Игральные карты
 Карты Таро
 Ханафуда
 Коллекционная карточная игра
 Логическая карточная игра
 Тасование
 Карточный фокус
 Пасьянс
 Компьютерная карточная игра

Примечания

Литература 
 
 «Винт». Сост М. Шевляковский, Новосибирск, 1991
 «Коммерческие карточные игры». Сост. М. Шевляковский, Новосибирск, 1991.
 CD Большой картёжный толково-энциклопедический словарь. А. Петров, 2007 Словарное издательство ЭТС
 
 Лесной Д. С. «Игорный дом». Энциклопедия, Вильнюс, М.,1994.
 Мальшинский А. П. Московские игроки. 1795—1805 гг. // Исторический вестник, 1891. — Т. 45. — № 7. — С. 108—124.
 
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том 28, стр. 631, изд 1890 г. или репринтное 1991.

Ссылки 
 Карточная игра в общественном быту России (конец XVI — начало XIX вв.). В. В. Шевцов. Материалы научной конференции.

Игра
Виды игр